Луга:
 Луга — тип интразональной растительности.
 Луга (жирафа) — самый старый жираф в Европе.
 РСВТ-1 «Луга» — советская послевоенная радионавигационная система.

Топонимы 
 Луга — город в Ленинградской области России.
 Луга — деревня в Маловишерском районе Новгородской области России.
 Луга I — станция Октябрьской железной дороги в городе Луге.
 Луга — деревня в Верхней Лужице (Германия).
 Луга — город в Италии.
 Луга — город в Сенегале.
 Луга — область в Сенегале.

Реки 
 Луга (река) — река в Ленинградской и Новгородской областях.
 Луга (приток Хуту) — река в Хабаровском крае, приток Хуту.
 Луга (приток Западного Буга) — река в Волынской области Украины.
 Луга (приток Одры) — река в Чехии.

Аббревиатура 
 ЛУГА — лётное училище гражданской авиации.
 ВЛУГА — Высшее лётное училище гражданской авиации.

См. также 
 Луг (значения)